Ци — название двух династий периода Северных и Южных династий в Китае:

 Южная Ци (479—502) — одна из Южных династий.
 Северная Ци (550—577) — одна из Северных династий.

Южные и Северные династии